De reuzenslalom voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 1994 vond plaats op 23 februari 1994 op de skipistes van Hafjell nabij Lillehammer

Regerend olympisch kampioen was de Italiaan Alberto Tomba. Na twee runs was de Olympische titel op de reuzenslalom voor Markus Wasmeier, Urs Kälin  en Christian Mayer vervolledigden het podium.

Uitslag 

Mannen reuzenslalom